ML 500 steht für:

 Krauss-Maffei ML 500 C, Lokomotive
 Mercedes-Benz ML 500, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 163 #Modellpflege
 Mercedes-Benz ML 500, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 164 #Benziner
 Mercedes-Benz ML 500 4Matic, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 166 #Technische Daten
 Microleve ML 500, Ultraleichtflugzeug